Neochordodes talensis är en tagelmaskart som först beskrevs av Lorenzo Camerano 1897.  Neochordodes talensis ingår i släktet Neochordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
talensis